Нэбуа () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Мюциг. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Вилле (округ Селеста-Эрстен).

Площадь коммуны — 11,42 км², население — 661 человек (2006) с тенденцией к росту: 670 человек (2013), плотность населения — 58,7 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 661 человек, в 2012 году — 658 человек, а в 2013-м — 670 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 432 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 333 были экономически активными, 99 — неактивными (показатель активности 77,1 %, в 1999 году — 70,7 %). Из 333 активных трудоспособных жителей работали 314 человек (162 мужчины и 152 женщины), 19 числились безработными (11 мужчин и 8 женщин). Среди 99 трудоспособных неактивных граждан 36 были учениками либо студентами, 39 — пенсионерами, а ещё 24 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки